Exposto ist der Familienname von:

 Gilman Exposto dos Santos (1957–2019), osttimoresischer Politiker
 Maria da Costa Exposto (* 1960), osttimoresische Politikerin